Аблензеве́ль () — муніципалітет у Франції, у регіоні О-де-Франс, департамент Па-де-Кале. Населення —  осіб (2011).

Муніципалітет розташований на відстані близько 150 км на північ від Парижа, 60 км на південний захід від Лілля, 16 км на південь від Арраса.

Демографія 

Розподіл населення за віком та статтю (2006):

Економіка 

У 2010 році в муніципалітеті нараховувалося 71 оподатковане домогосподарство, у якому проживали 188,0 особи, медіана доходів виносила  євро на одного особоспоживача

Сусідні муніципалітети

Посилання 

 Офіційний сайт муніципалітету Аблензевель 
 Аблензевель на сайті французького Національного інституту географії
 Аблензевель на сайті французького Національного інституту статистики й економічних досліджень
 [ Розташування муніципалітету Аблензевель на мапі Франції та сусідні муніципалітети]

Див. також 
 Список муніципалітетів департаменту Па-де-Кале

Примітки 

Муніципалітети департаменту Па-де-Кале